Bocchus est le nom de deux souverains berbères de Maurétanie :

 Bocchus I, roi de Maurétanie de c. 110 à c. 80 av. J.-C. ;
 Bocchus II, roi de Maurétanie de c. 49 à 33 av. J.-C..

Voir aussi 
 , historien romain.